Takuya Takei (Tochigi, 25 de janeiro de 1986) é um futebolista profissional japonês, meio campo, milita no Matsumoto Yamaga.

Carreira 
Takuya Takei começou a carreira no Vegalta Sendai.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Vegalta Sendai